Toponímia
 Chaource (Aube), municipi francès d'Aube.
 Cantó de Chaource, cantó de l'Aube.
Altres
 Chaource (formatge)